Сан Хуан Баутиста има више значења:

 Сан Хуан Баутиста (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хуан Баутиста, Лос Метатес (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Капулхуак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хуан Баутиста, Лос Карденас (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Хуан Баутиста (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику